South End Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South End Historic District (Stamford, Connecticut), NRHP-ID 86000472
 South End Historic District (Bristol, Connecticut), NRHP-ID 00001625